Publi Corneli Lèntul Marcel·lí (en ) va ser un magistrat romà. Era probablement fill de Gneu Corneli Lèntul Marcel·lí. El seu nom és dubtós, ja que se li assigna Publi perquè se’l suposa el pare del cònsol de l'any 18 aC Publi Corneli Lèntul Marcel·lí, però no hi ha cap prova certa.

Era qüestor a l'exèrcit de Juli Cèsar l'any  i dirigia el cos d'exèrcit que va ser atacat i derrotat amb pèrdues greus, pels pompeians prop de Dirraqui. Es va salvar d'un desastre complet per l'oportuna arribada de Marc Antoni.

Referències 

Marcelli, Publi Corneli Lentul 2
Qüestors